Lauritzen, också skrivet Lauritsen, är ett efternamn av danskt och norskt ursprung, men som också är etablerat i Sverige. Det var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen "Lauritz son" Offentlig statistik tillgänglig i mars 2018 ger följande antal personer i de nordiska länderna med stavningsvarianterna:
 Lauritzen: Sverige 194, Danmark 3014, Norge  1580, Finland 11
 Lauritsen: Sverige 144, Danmark 4623, Norge 1105, Finland 7

I Norge har vidare 89 personer stavningen Lauritzsen. Totalt blir detta för Sverige 
338, för Danmark 7637, för Norge 2774 och för Finland 18 personer.

Personer med efternamnet Lauritzen
 Claes Lauritzen (född 1944), svensk plastikkirurg, professor
 Dag Otto Lauritzen (född 1956), norsk tävlingscyklist
 Einar Lauritzen (1869–1947), dansk-svensk psykiater och medicinalråd
 Elin Lauritzen  (1916–2006), svensk advokat
 Eric Lauritzen (1900–1961), norsk-svensk konstnär
 Folke Lauritzen (1911–1988),  svensk civilingenjör
 Gunnar Lauritzen (1906–1975), svensk läkare, kirurg
 Hans Lauritzen Blix (1596–1666), norsk kyrkoherde
 Holger Lauritzen (1876–1951), bankdirektör
 Lau Lauritzen, flera personer
 Lau Lauritzen (1878–1938), dansk regissör, manusförfattare och skådespelare
 Lau Lauritzen (1910–1977), dansk regissör, manusförfattare och skådespelare
 Monica Lauritzen (född 1938), svensk litteraturvetare, producent och författare
 Sebastian Lauritzen (född 1983), svensk ishockeyspelare
 Vilhelm Lauritzen (1894–1984), dansk arkitekt

Släkten Kjeldgaard Lauritzen
Ett antal biograferade svenska personer har mellannamnet Kjeldgaard och tillhör uppenbart samma släkt, något som för de flesta framgår av deras biografier. Från  upplysningar i biografierna kan man skapa en ofullständig släkttavla:

Släkttavla
 Einar Lauritzen (1869–1947), dansk-svensk psykiater
 Gunnar Lauritzen (1906–1975), läkare, kirurg
 Monica Lauritzen (född 1938), litteraturvetare, producent och författare
 Clara Mannheimer,(född 1968), journalist
 Claes Lauritzen (född 1944), plastikkirurg, professor

Dessutom:
 Holger Lauritzen (1876–1951), bankdirektör
 Folke Lauritzen (1911–1988),  civilingenjör gift med
+ Elin Lauritzen  (1916–2006), advokat

Fiktiva personer
Jan Guillous romansvit Det stora århundradet med hittills nio band (2020) behandlar en fiktiv norsk familj med efternamnet Lauritzen från 1880-talet och framåt genom 1900-talet. De utkomna delarna i sviten är Brobyggarna, Dandy, Mellan rött och svart,  Att inte vilja se, Blå stjärnan, Äkta amerikanska jeans, 1968, De som dödar drömmar sover aldrig, Den andra dödssynden och Slutet på historien.

Se även
 Lauritzen Bay, vik i Antarktis
 Falk Lauritsen Rejser, dansk resebyrå
 Lauritzenia, släkte av kvalster (spindeldjur)

Källor
 

Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn
Svenska släkter